Way Out — третий сингл с девятого студийного альбома Charm School шведской поп-рок-группы Roxette, выпущенный 10 июня 2011 года.

С учётом того, что вторым синглом с альбома во всем мире стала песня «Speak To Me», сингл «Way Out» был выпущен как официальный второй сингл в Германии, Австрии и Испании.

Список композиций

Цифровой релиз 
Дата выхода: 10 июня 2011 года в Германии и Австрии. Ожидается также выход «Way Out» в качестве второго сингла в Испании, однако дата релиза пока не известна.

 «Way Out»
 «Crash! Boom! Bang! / Anyone» (Live Forest National, Брюссель, 22 октября 2001 года)

7" винил 
Изначально планировалось выпустить сингл на 7" виниловой пластинке (планируемая дата выхода: 10 июня 2011 года), однако после выхода 7" сингла «Speak To Me» было принято решение выпустить «Way Out» на CDS.

Видеоклип 
Съёмки видеоклипа проходили в первой половине мая 2011 года в Кейптауне, ЮАР. Впервые запись была показана по немецкому телевидению, а также на сайте шведской газеты «Aftonbladet» в четверг 26 мая 2011 года. видео

Ссылки 
 Официальный сайт Roxette
 The Daily Roxette все самые свежие новости о Roxette
 Официальный сайт Пера Гессле
 Российский сайт поклонников Roxette

Источники

Литература 
 
 

Roxette
Синглы Roxette